Бе́ргер (нем. и ) — немецкая, еврейская и норвежская фамилия.

Известные носители

А 
 Бергер, Альвин (1871—1931) — немецкий ботаник, автор книг о суккулентах.
 
 Бергер, Анатолий Соломонович (род. 1938) — советский писатель, поэт и драматург, библиотекарь.
 Бергер, Анна (1910—1962) — танцовщица, хореограф, член движения Сопротивления, член организации «Красная капелла».
  (1892—2003) — американский композитор и музыковед.
 Бергер, Артур Семёнович (1892—1981) — советский художник.

Б 
 Бергер, Бела (1931—2005) — австралийский шахматист.
 Бергер, Болеслав (1876—1942) — польский революционер, организатор боевых групп Польской социалистической партии.

В 
 Бергер, Виктор (1860—1929) — американский политик, первый социалист в Конгрессе.
 Бергер, Вильгельм Георг (1929—1993) — румынский композитор и музыковед.

Г 
 Бергер, Герхард (род. 1959) — австрийский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Бергер, Герцель (1904—1962) — израильский общественный и политический деятель.
 Бергер, Готтлоб (1895—1975) — обергруппенфюрер CC, начальник кадрового управления войск СС.
 Бергер, Грета (1883—1930) — австрийская актриса немого кино.
 Бергер, Григорий Яковлевич (1910—1989) — советский специалист в области пищевой промышленности.

Д 
 
 Бергер, Дэвид Хиллари (род. 1959) — полный генерал морской пехоты США, 38-й комендант корпуса морской пехоты США.

И 
 Бергер, Иоганн Непомук (1845—1933) — австрийский шахматист, шахматный теоретик и шахматный композитор.
 Бергер, Иосиф Михайлович (1904—1978) — деятель Коминтерна, один из основателей Компартии Палестины, автор мемуаров.
 Бергер, Иоханн Карл (род. 1947) — сенатор Итальянской Республики.

Й 
 Бергер, Йорг (1944—2010) — немецкий футболист и тренер.
 Бергер, Йосель (1884—?) — врач, учитель, член Сейма Литовской Республики.

К 
 Бергер, Карл (1894—1947) — турецкий музыкальный педагог австро-венгерского происхождения.
 Бергер, Кристиан (род. 1945) — австрийский кинооператор, режиссёр и продюсер.

Л 
 Бергер, Ларс (род. 1979) — норвежский биатлонист и лыжник, старший брат Туры Бергер.
 Бергер, Леонид Адольфович (род. 1946) — солист, участник ВИА «Весёлые ребята».
 Бергер, Ли (род. 1965) — палеоантрополог из Южной Африки.
 Бергер, Лора (1921—1943) — швейцарская германоязычная писательница.
 Бергер, Лотар (1900—1971) — генерал-майор вермахта, командующий 75-й пехотной дивизией во время Второй мировой войны.
 Бергер, Луис (1914—1996) — американский инженер.

М 
 Бергер, Маргарет (род. 1985) — норвежская певица и автор песен.
 Бергер, Марк (1954) — канадский дзюдоист.
 Бергер, Маркус (род. 1985) — австрийский футболист.
 
 Бергер, Морис (1956—2020) — американский историк культуры и искусствовед, автор книг.

О 
 Бергер, Отто (1873—1897) — чешский виолончелист.

П 
 Бергер, Патрик (род. 1973) — чехословацкий и чешский футболист, полузащитник.
 Бергер, Петра (род. 1965) — нидерландская певица (сопрано).
 Бергер, Питер Людвиг (1929—2017) — американский социолог и теолог.

С 
 Бергер, Самуэль (Шафран, 1934—2019) — французский художник и график.
 Бергер, Сента (род. 1941) — австрийская и немецкая актриса, продюсер.
 Бергер, Сэмюель (1884—1925) — американский боксёр, олимпийский чемпион.
 Бергер, Сэнди (1945—2015) — американский юрист и политик.

Т 
 Бергер, Томас (1924—2014) — американский писатель, новеллист, драматург, сценарист.
 Бергер, Тура (род. 1981) — норвежская биатлонистка, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, младшая сестра Ларса Бергера.
 Бергер, Туре (род. 1944) — норвежский байдарочник, олимпийский чемпион 1968 года.

У 
 Бергер, Уоррен (1907—1995) — американский юрист, Председатель Верховного суда США.

Х 
 Бергер, Хан (род. 1950) — нидерландский футбольный тренер.
 Бергер, Ханс (1876—1941) — немецкий физиолог и психиатр.
 Бергер, Хельмут (настоящая фамилия Штайнбергер, род. 1944) — австрийский актёр.

Ш 
 Бергер, Шелли (род. 1954) — американский профессор клеточной биологии, генетик.

Э 
 Бергер, Эммануил Наумович (1910—1999) — советский патофизиолог, коллекционер искусства.
 Бергер, Эрна (1900—1990) — немецкая певица (сопрано).

Ю 
 Бергер, Юлиус (род. 1954) — немецкий виолончелист.
 Бергер, Юн (1909—2002) — шведский лыжник.
 Бергер, Юхан Хеннинг (1872—1924) — шведский писатель, драматург.

Я 
 
 Бергер, Ян (род. 1955) — чехословацкий футболист и футбольный тренер, олимпийский чемпион.
 Бергер Пердомо, Оскар (род. 1946) — президент Гватемалы (2004—2008).

Составные фамилии 
 Петерсон-Бергер, Вильгельм (1867—1942) — шведский композитор и музыкальный критик.

Прочее 
 Юлиус Бергер — нигерийский футбольный клуб из Лагоса.
 Коэффициент Бергера — способ определения мест в соревнованиях среди участников, набравших равное количество очков.

См. также 
 Бергерн-им-Дункельштайнервальд — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Примечания